Les Amaryllideae sont une tribu de la sous-famille   des Amaryllidoideae ( famille des Amaryllidaceae ). Ce sont des plantes herbacées, vivaces à fleurs  monocotylédones  avec une répartition principalement sud-africaine, à l'exception du genre pantropical Crinum . Ils sont généralement considérés comme constitués de quatre sous-tribus . En plus de Crinum, d'autres genres incluent Amaryllis, Boophone et Strumaria .

Taxonomie

Phylogénie 
Le placement des Amaryllideae au sein de la sous-famille Amaryllidoideae est illustré dans le cladogramme suivant :

Subdivision 
Il existe quatre sous-tribus :

 Amaryllidinae Pax 
 Boophoninae  D.Müll. -Doblies & U.Müll. -Dobly 
 Crininae Baker 
 Strumariinae Traub ex D.Müll. -Doblies & U.Müll. -Dobly 

Ceux-ci sont liés phylogénétiquement comme suit :

Amaryllidinae : Type . Sous-tribu monogénérique du genre  Amaryllis .

Boophoninae : Sous-tribu monogénérique du genre Boophone .

Crininae : Trois genres dont Crinum .

Strumariinae : Six genres dont Strumaria et Nerine .

Références

Bibliographie

Liens externes 

Tribu de plantes (nom scientifique)
Amaryllidaceae